1215 Бойєр (1215 Boyer) — астероїд головного поясу, відкритий 19 січня 1932 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,360.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (1201-1300)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1932
Головний пояс астероїдів